Фари́д «Фрэнк» аль-Гадри (; род. 18 июня 1954, Алеппо) — американский политик арабского происхождения, соучредитель и председатель действующей на территории США «Партии реформ Сирии» (RPS), лоббирующей свержение режима Башара Асада в Сирии. Гадри часто сравнивают с Ахмадом Чалаби — иракским диссидентом, который в своё время призывал США к военной интервенции в Ирак для свержению режима Саддама Хусейна.

Биография 
Гадри родился 18 июня 1954 года в Алеппо (Сирия). Когда Фариду было десять лет, из-за начавшихся в Сирии волнений его семья переехала сначала в Бейрут, где он учился в Школе братьев-маристов. После того как в 1975 году гражданская война началась в самом Ливане эмигрировала в США. Они поселились в Вашингтоне, где Гадри поступил в Американский университет и в 1979 году окончил его как специалист в области финансов и маркетинга. Благодаря служебному положению отца, Гадри получил подданство Саудовской Аравии.

Гадри работал в EG&G Intertech Inc. — дочерней компании EG&G. Продал свой бизнес в 1989 году, с 1990 года занимался скупкой подержанных советских компьютеров.

Политическая деятельность 
Будучи ярым противником режима Башара Асада в Сирии Гадри остается весьма спорной и противоречивой фигурой сирийской оппозиции. В 2001 году Гадри стал соучредителем «Партии реформ Сирии» (RPS), выступавшей за начало демократических преобразований в Сирии. По утверждениям самого Гадри, партия была сформирована в ответ на теракты 11 сентября. После начала весной 2011 года антиправительственных выступлений в Сирии, RPS открыто выступила в поддержку военной интервенции США с целью свержения режима Башара Асада.

По данным WikiLeaks, ряд представителей сирийской оппозиции рассматривает RPS как «потенциально нежелательную организацию». Так бывший депутат сирийского парламента, а ныне вице-президент оппозиционной коалиции — Рияд Сейф называл Гадри незначимой фигурой в сирийской политике и недоумевал, почему США оказывают ему поддержку. Аналогичное мнение высказывал член Сирийского национального совета — Хайтам аль-Мале. Журналисты часто сравнивают Гадри с Ахмадом Чалаби, за его симпатии к США и призывы к военному вмешательству в сирийский конфликт.

Личная жизнь 
Женат, имеет четверо детей.

Примечания

Ссылки 
 From Hama to Hamas: Syria's Islamist Policies, Farid Ghadry, Jewish Policy Center Quarterly, Sprint 2009
 A Syrian Chalabi?, Gary Leupp, Professor of History at Tufts University, 24 December 2005
 Exiled Syrian opposition leader to visit Knesset next month, Ha'aretz, 27 May 2007
 Arab MKs attack visiting exiled Syrian leader, Amnon Meranda, Ynetnews, June 11, 2007

Сирийская оппозиция
Лоббисты США
Выпускники Американского университета
Предприниматели США